Bronów (gromada w powiecie opoczyńskim)
 Bronów (gromada w powiecie pleszewskim) (jarociński / pleszewski)